Крејг има више значења:
 Округ Крејг (Вирџинија)
 Округ Крејг (Оклахома)
 Крејг (Монтана)
 Крејг (Ајова)
 Крејг (Аљаска)
 Крејг (Колорадо)
 Крејг (Мисури)
 Крејг (Небраска)